Strada statale 22 – strada statale italiana
 Strada statale 22 – strada statale polacca
 Strada statale 22 – strada statale serba